

Biologia 
 AGU – codone del codice genetico a cui corrisponde la serina

Codici 
 AGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aguascalientes (Messico)
 AGU – codice vettore ICAO della compagnia aerea Angara Airlines, Aeroporto di Irkutsk (Russia)
 agu – codice ISO 639-3 della lingua aguacateca

Geologia 
 AGU – Acronimo dell'American Geophysical Union
  AGU – Formazione di Monte Argentu – nel comune di Fluminimaggiore, in provincia di Cagliari – sintema stratigrafico della Sardegna